В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA South Carolina 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Сандра Чеккіні і Сабрина Голеш виграли титул, у фіналі перемігши пару Лаура Аррая і Марцела Скугерська 4–6, 6–0, 6–3.

Сіяні пари 

 Катрін Суїр /  Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 Лаура Аррая /  Марцела Скугерська (фінал)

 Пенні Барг /  Адріана Віллагран (1-ше коло)
 С'юзен Маскарін /  Тіна Шоєр-Ларсен (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA South Carolina